Leckie ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Leckie (* 1966), US-amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin
 Carolyn Leckie (* 1965), schottische Politikerin
 John Leckie (* 1949), englischer Popmusikproduzent
 Mathew Leckie (* 1991), australischer Fußballspieler
 Robert Leckie (Fußballspieler) (1846–1887), schottischer Fußballspieler 
 Robert Leckie (1920–2001), US-amerikanischer Soldat, Journalist und Autor

Sonstiges:
 Leckie Range, Gebirgszug im Kempland, Antarktika
 Mount Leckie, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Lecky